O torneio de duplas masculinas do tênis nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputado entre os dias 6 de agosto e 12 de agosto no Centro Olímpico de Tênis no Rio de Janeiro, Brasil.

Calendário

Medalhistas
A dupla espanhola ganhou a medalha de ouro ao derrotar a Romênia na final, enquanto os Estados Unidos alcançaram o bronze.

Cabeças de chave

<ol start="1">
  /  (Primeira rodada)
  /  (Primeira rodada)
  /  (Quartas de final)
  /  (Primeira rodada)

<ol start="5">
  /  (Final, medalha de prata)
  /  (Campeões, medalha de ouro)
  /  (Semifinais, quarto lugar)
  /  (Quartas de final)

Resultados
Os tenistas competiram em duas fases a eliminar: uma primeira, separada em duas seções; e uma fase final, onde as duplas fizeram mais dois encontros para lutar pelas medalhas.
Legenda

IP = Convite da ITF
PR = Ranking protegido
TRI = Convite Tripartite
Alt = Alternate
r = Retirou-se
w/o = Desistiu

Chave superior

Chave inferior

Fase final 

Duplas masculinas